Khlong Luang (în ) este un district (Amphoe) din provincia Pathum Thani, Thailanda, cu o populație de 150.871 de locuitori și o suprafață de 299,2 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 7 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 106 de sate (muban).

Amphoe în provincia Pathum Thani